Межозёрье — название любой территории, находящейся между двумя или несколькими озёрами.

Наиболее известны следующие Межозёрья:

 Межозёрье (Африка) — историко-географическая область в Восточной Африке.
 Межозёрье (север России) — территория между Ладожским, Онежским и Белым озёрами, историческая территория вепсов.

Названия некоторых населённых пунктов:

 Межозерье — поселок в Вытегорском районе Вологодской области.
 Межозерье — деревня в Бологовском районе Тверской области (Березорядское сельское поселение).